— японский литературный и культурный критик. По образованию врач, доктор медицинских наук (специалист по внутренним болезням и гематологии). Преподавал в ряде университетов по всему миру (включая Йельский университет, Свободный университет Берлина, Софийский университет в Токио). Один из основателей общества «Статья 9».

Биография 
Родился в токийском районе Сибуя в семье известного врача. В 1943 году окончил медицинский факультет Токийского императорского университета. Уже в студенческие годы начал живо интересоваться литературой, создав вместе Синъитиро Накамурой и Такэкихо Фукунагой экспериментальную группу «Поэтический утренник» (マチネ・ポエティク, участники группы в частности пытались писать рифмованные стихи, что крайне нехарактерно для японской поэзии). Кроме поэзии, Като пробовал себя и в литературной критике, а также прозе. Деятельность «Поэтического утренника» впоследствии оказала существенное влияние на обновление современной японской поэзии.

Призыва на войну Като удалось избежать из-за заболевания плевритом. После окончания войны он, исполняя свой врачебный долг, вошёл в состав специальной японско-американской комиссии, созданной для исследования последствий атомной бомбардировки в Хиросиме, в результате чего смог непосредственно оценить масштабы катастрофы. Также в послевоенные годы Като довелось быть лечащим врачом писателя Тацуо Хори, в своё время оказавшего значительное влияние на «Поэтический утренник».

Широкое внимание в литературной среде Като привлёк к себе после публикации (совместно с Накамурой и Фукунагой) книги «1946 год. Размышления о литературе» (一九四六・文学的考察, 1947). В том же году он примкнул к додзинси «Киндай бунгаку» (近代文学, «Современная литература»). В 1951 году, получив грант, Като отправился во Францию, где в Парижском университете изучал гематологию, совмещая медицинские исследования с многочисленными публикациями критики литературы и культуры в японских газетах и журналах. Во Франции увлёкся марксизмом. После возвращения на родину опубликовал статью «О гибридности японской культуры» (日本文化の雑種性), написанную с истматериалистических позиций. Эта и другие статьи, развивавшие тему, затем в 1956 году были изданы одной книгой «Гибридная культура» (雑種文化). В 1958 году Като окончательно отошёл от врачебной практики и сосредоточился на критике.

В 1959—1960 годы во время общественных волнений, связанных с протестом Договору безопасности, Като активно и категорично выступал в пользу отказа от реформ. Осенью 1960 года Като был приглашён канадским Университетом Британской Колумбии для чтения там курса лекций о японской классической литературе. Материал лекций впоследствии был положен в основу одной из самый значительных работ Като «Введение в историю японской литературы» (日本文学史序説, 1975). В последующие годы продолжал активно публиковаться, а также преподавать в университетах в Японии и за рубежом. Особняком стоит его работа в качестве редактора «Всемирной энциклопедии Хэйбонся» (世界大百科事典), где Като также были написаны такие статьи как Япония, японская литература, критика, Томиока Тэссай, Тацуо Хаяси. Также, начиная с 1979 года и заканчивая последним годом своей жизни, Като вёл публицистическую колонку в вечернем выпуске «Асахи симбун». В период с 1988 по 1996 Като возглавлял Токийскую центральную библиотеку. Собрание сочинений Като неоднократно переиздавалось «Хэйбонся». Последнее издание насчитывает 24 тома.

Скончался Като 12 мая 2008 года от полиорганной недостаточности в Токийской больнице района Сэтагая. Уже находясь в больнице, летом того же года, он принял крещение по католическому обряду. После смерти Като отдельной книгой был издан сборник развёрнутых некрологов, написанных Кэндзабуро Оэ, Сюнскэ Цуруми и другими видными деятелями современной японской культуры.

Признание 
 1980: Премия Осараги за книгу «Введение в историю японской литературы»
 1990: Премия Асахи

Избранные сочинения 
 Литература и реальность (文学と現実, 1948)
 Что такое литература? (文学とは何か, 1950)
 Литература протеста (抵抗の文学, 1951)
 Современные поэты (現代詩人論, 1951)
 Гибридная культура (雑種文化, 1956)
 Политика и литература (政治と文学, 1958)
 Труды по эстетике (芸術論集, 1967)
 Внутри и вне Японии (日本の内と外, 1969)
 История. Наука. Современность (歴史・科学・現代, 1973)
 Введение в историю японской литературы (日本文学史序説, 1975)
 Мой двадцатый век (私にとっての20世紀, 2000)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Литературоведы Японии
Выпускники Токийского университета
Преподаватели Университета Британской Колумбии
Преподаватели Йельского университета
Антивоенные активисты Японии
Японские марксисты
Лауреаты премии Асахи
Почётные доктора Бухарестского университета